Het ATP-tennistoernooi van Casablanca (officieel de Grand Prix Hassan II) van 2012 vond plaats van 9 tot en met 15 april in het Marokkaanse Casablanca. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en ATP-punten

Uitslagen

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Casablanca
ATP-toernooi van Casablanca